Василь За́йцев:
 Зайцев Василь Володимирович (1920 — 2001) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Зайцев Василь Георгійович (1916 — 1956) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Зайцев Василь Григорович (1915 — 1991) — радянський снайпер, Герой Радянського Союзу.
 Зайцев Василь Іванович (1918 — 1944) — радянський офіцер-танкіст, Герой Радянського Союзу (1945).
 Зайцев Василь Іванович (1911 — 1982) — Герой Радянського Союзу (1945), генерал-майор бронетанкових військ ЗС СРСР
 Зайцев Василь Михайлович (1910 — 1941) — радянський офіцер-танкіст, Герой Радянського Союзу (1941).
 Зайцев Василь Олександрович (1911 — 1961) — радянський військовий льотчик, двічі Герой Радянського Союзу (1942, 1943).
 Зайцев Василь Петрович (1916 — 1944) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1944).
Сторінки зі списками однофамільців-тезок